Ербре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Ербре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен